Templariusze – średniowieczny zakon rycerski

Inne zakony i organizacje 
 Templariusze – Zjednoczone, Religijne, Zbrojne i Masońskie Zakony Świątyni i św. Jana z Jerozolimy, Palestyny, Rodos i Malty
 Templariusze – Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
 Templariusze – Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani

Tytuły dzieł 
 Templariusze – książka Régine Pernoud z 1974 roku
 Templariusze. Miłość i krew – film historyczny (koprodukcja międzynarodowa) z 2017 roku   
 Templariusze – amerykański serial historyczny z 2017 roku
 Templariusze – szwedzki miniserial przygodowy z 2010 roku